On appelle Sarre :

Toponyme 
 la Sarre, une rivière franco-allemande qui naît du confluent de la Sarre rouge avec la Sarre blanche ;
 la Sarre, une rivière française de Bretagne ;
 le Land de Sarre, un des 16 Länder allemands ;
 la province de la Sarre, une province française de l'Ancien Régime (1675-1697) ;
 le département de la Sarre, un département français d'Empire (1797–1815) ;
 le territoire du Bassin de la Sarre, sous mandat de la Société des Nations (1920-1935) ;
 le protectorat français de Sarre (1947–1957) ;
 Sarre, une commune italienne de la Vallée d’Aoste ;
 Sarre-Union, une commune du Bas-Rhin ;
 La Sarre, ville de l'ouest de la région Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;
 Sarre, village anglais situé dans le Kent.

Patronyme 
 François Sarre (1854-1942), musicien et compositeur français ;
 Frédéric Sarre (1961-), entraîneur français de basket-ball ;
 Georges Sarre (1935-2019), homme politique français ;
 Philippe Sarre (1951-), homme politique français.

Voir aussi 

  : page d'homonymie
 Saare
 Offensive de la Sarre

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme